Никола́й Алексе́евич Кузьми́н:
 Кузьмин, Николай Алексеевич (1917—1999) — советский актёр.
 Кузьмин, Николай Алексеевич (род. 1958) — российский политик, депутат Государственной Думы VI созыва. Кузьмин, Николай Алексеевич (род. 1956) — казахстанский депутат.